Bedford kan också avse:

 Bedford Vehicles – en brittisk tillverkare av fordon
 Bedford College – ett historiskt kvinnouniversitet i London, England
 Bedford Modern School – en allmän skola i Bedford, Bedfordshire
 Bedford Blues – ett rugbylag från Bedford, Bedfordshire
 The Bedford Incident – en brittisk-amerikansk långfilm från 1965, se Jakt på främmande ubåt
 The Bedford Diaries – en TV-serie

Geografi

Kanada

 Bedford (kommun (canton) i Québec) – en kommun (township) i Québec
 Bedford (stadskommun i Québec) – en stadskommun i Québec, inte en del av den andra kommunen Bedford men omsluten av denna

Storbritannien

 Bedford – stad i Bedfordshire, England

USA

Bedford, Indiana
Bedford, Iowa
Bedford, Kentucky
Bedford, Massachusetts
Bedford, New Hampshire
 Bedford, New York – i Westchester County
Bedford, Ohio
Bedford, Pennsylvania
Bedford, Texas
Bedford, Virginia
Bedford, Wyoming

Se även
 Bedford County – flera
 New Bedford (olika betydelser) – flera

Personer
 Hertig av Bedford – en adlig titel och innehavare av titeln
 John, hertig av Bedford (1389–135), den fjärde sonen till Henrik IV av England och Marie de Bohun
 Earl av Bedford – en titel som huvudmannen i den brittiska adelssläkten Russell 1539–1694 bar
 Bedford (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet